Большо́й Исто́к — посёлок в Сысертском районе Свердловской области России, входит в состав Сысертского городского округа. В 1943—2004 годах обладал статусом посёлка городского типа (рабочего посёлка).

Население 

Население Большого Истока — 12 866 человек (2022 год).

География 
Посёлок Большой Исток расположен по берегам реки Исети, в 10 километрах к югу от Екатеринбурга и в 27 км к северу от города Сысерти, между городами Арамилью и Екатеринбургом. Как часть Сысертского городского округа входит в «Большой Екатеринбург».

История 
В 1943 году посёлок Большой Исток получил статус рабочего посёлка в составе Сысертского района.

12 октября 2004 года в соответствии с областным законом № 123-ОЗ рабочий посёлок Большой Исток отнесён к категории сельских населённых пунктов в составе Сысертского городского округа.

Границы посёлка были установлены 25 октября 2007 года.

Инфраструктура 
В Большом Истоке есть библиотека, небольшой стадион, православный храм Преподобного Сергия Радонежского Чудотворца, работают четыре школы, пять детских садов, участковая больница с поликлиникой, опорный пункт полиции, почта .

Промышленность 
Перечень предприятий посёлка:
 ООО «Корн ДС»
 ООО «Завод профильных систем»
 ООО «Промэнергосервис»
 ООО «Кольцовский комбикормовый завод»
 ООО «ЗЭТ-Строй»
 ООО "Комплект-92"
 ООО «Стирол-Строй»
 ООО «НЛТ»
 ООО «ПИЛИГРИМ»
 ООО «АТМО»
 ООО  «СОЛОМОН»
 ООО «Экологическая Инициатива Урал»

Транспорт 
Большой Исток расположен рядом с Челябинским трактом — федеральной автодорогой Екатеринбург — Челябинск. Из Екатеринбурга через посёлок ходят автобусы.

Близ Большого Истока находятся два аэропорта: к югу местный аэропорт Уктус и к северу международный аэропорт Кольцово.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт посёлка
 Б. Исток на официальном сайте Сысертского округа
 Сайт школы посёлка

Бывшие посёлки городского типа Свердловской области
Населённые пункты на Исети
Населённые пункты Сысертского городского округа